Оторма — река в России, протекает по Земетчинскому району Пензенской области. Фактически является левым притоком реки Выша (в некоторых источниках указывается, что Оторма является притоком Раевки).

Название, вероятно, происходит от булгарского слова «пасека».

География 
Река Оторма берёт начало в лесу в болоте Клюково. Течёт в западном направлении через населённые пункты Колударово и Оторма. Устье реки находится юго-западнее села Вяземка. Длина реки составляет 27 км, площадь водосборного бассейна — 108 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цна от города Тамбов и до устья, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010200312110000029836.

Примечания 

Притоки Выши
Реки Пензенской области